La communauté de communes du Sartenais-Valinco, ou communauté de communes du Sartenais-Valinco-Taravo, est une intercommunalité à fiscalité propre française située dans le département de la Corse-du-Sud et la collectivité de Corse.

Histoire 
La communauté de communes du Sartenais-Valinco, créée par arrêté préfectoral le , se compose à l’origine des communes d’Arbellara, de Belvédère-Campomoro, de Bilia, de Foce, de Fozzano, de Giuncheto, de Granace, de Grossa, d’Olmeto, de Propriano, de Santa-Maria-Figaniella, de Sartène et de Viggianello.

Par un arrêté préfectoral du  avec effet au , la communauté de communes s’étend à Argiusta-Moriccio, Casalabriva, Moca-Croce, Petreto-Bicchisano et Sollacaro, issues de la communauté de communes du Taravu.

Une délibération du conseil communautaire du  adopte de nouveaux statuts et une nouvelle dénomination, celle de communauté de communes du Sartenais-Valinco-Taravo.

Composition 
La communauté de communes est composée des  suivantes :

Identité visuelle 
La communauté de communes se dote d’un nouveau logotype à compter du .

Notes et références

Voir aussi 
 Intercommunalités de la Corse-du-Sud
 Micro-régions de la Corse-du-Sud
 Sartenais Valinco Alta-Rocca

Liens externes 
 
 

Sartenais-Valinco